Чемпионат мира по трековым велогонкам 1980 года прошёл с 3 по 7 сентября в Безансоне (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1980
Сентябрь 1980 года
Чемпионаты мира во Франции
Спорт во Франции в 1980 году
Международные соревнования по велоспорту во Франции
Спорт в Безансоне